Plusieurs comètes ont été découvertes par le Zwicky Transient Facility (ZTF) et portent en conséquence son nom :

 C/2020 V2 (ZTF)
 C/2021 D2 (ZTF)
 C/2021 E3 (ZTF)
 P/2021 N1 (ZTF)
 C/2022 E3 (ZTF)
 P/2022 P2 (ZTF)
 C/2022 P3 (ZTF)
Par ailleurs, le ZTF ayant lieu à l'observatoire Palomar, les premières comètes découvertes par le ZTF ont  :
 C/2019 J2 (Palomar)
 P/ (Palomar)
 C/2019 O3     (Palomar)
 C/2020 T2     (Palomar)

(Par contre, C/ (Palomar) et C/2013 P3 (Palomar) furent elles découvertes par le Palomar Transient Factory, prédécesseur du ZTF.)

Référence 

comète